Anders Huss, švedski hokejist, * 6. april 1964, Junsele, Švedska.

Huss je v švedski ligi igral večino keriere za klub Brynäs IF, skupno petnajst sezon. tri sezone pa tudi za Timrå IK. V sezonah 1992/93 in 1998/99 je s klubom Brynäs IF osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Leta 1983 je bil kot 216. izbran na NHL naboru s strani kluba Washington Capitals, toda v ligi NHL nikoli ni zaigral.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na dveh svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik po ene zlate in srebrne medalje. 

V klubu Brynäs IF so upokojili njegov dres s številko 26.

Pregled kariere

|-
| Brynäs IF
| Švedska ml. liga
| 82/83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 83/84
|
| 35
| 12
| 6
| 18
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 84
|
| 6
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 35
| 11
| 8
| 19
|
| 22
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 85/86
|
| 36
| 20
| 7
| 27
|
| 36
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 33
| 12
| 13
| 25
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 40
| 14
| 12
| 26
|
| 28
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 40
| 22
| 17
| 39
|
| 26
|
| 5
| 3
| 1
| 4
|
| 0
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 36
| 19
| 19
| 38
|
| 32
|
| 5
| 3
| 2
| 5
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 10
| 1
| 1
| 2
| -1
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 35
| 9
| 5
| 14
|
| 30
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 39
| 14
| 29
| 43
|
| 26
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 0
| 4
| 4
| +4
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 39
| 8
| 16
| 24
|
| 38
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 39
| 11
| 13
| 24
|
| 12
|
| 7
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 40
| 9
| 11
| 20
|
| 26
|
| 14
| 5
| 1
| 6
|
| 22
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 95/96
|
| 28
| 12
| 21
| 33
|
| 32
|
| 6
| 4
| 3
| 7
|
| 2
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 46
| 12
| 11
| 23
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 41
| 8
| 14
| 22
| -9
| 16
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| -3
| 4
|-
| Brynäs IF
| Švedska liga
| 98/99
|
| 40
| 8
| 2
| 10
| -21
| 59
|
| 13
| 0
| 3
| 3
| -2
| 20
|-
| Timrå IK
| Švedska 3. liga
| 99/00
|
| 29
| 1
| 5
| 6
| +1
| 39
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Timrå IK
| Švedska 2. liga
| 99/00
|
| 11
| 0
| 5
| 5
| +8
| 8
|
| 10
| 2
| 6
| 8
| +6
| 6
|-
| Timrå IK
| Švedska liga
| 00/01
|
| 23
| 1
| 1
| 2
| -10
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 689
| bgcolor="#7FFF00" | 208
| bgcolor="#7FFF00" | 221
| bgcolor="#7FFF00" | 429
| bgcolor="#7FFF00" | -28
| bgcolor="#7FFF00" | 536
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 83
| bgcolor="#7FFF00" | 21
| bgcolor="#7FFF00" | 24
| bgcolor="#7FFF00" | 45
| bgcolor="#7FFF00" | +1
| bgcolor="#7FFF00" | 62
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski desnokrilni napadalci
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL leta 1983
Izbrani na naboru lige NHL (Washington Capitals)
Hokejisti Brynäs IF
Hokejisti Timrå IK
Hokejisti z upokojenimi številkami